Elsa Navarrete Maciel mexikói színésznő.

Élete 
Magyar nézők elsősorban az Esmeralda című telenovellából ismerhetik, melyben Graciela (Nora Salinas) riválisát, Aurorát játszotta. A történetben a két nő Adrián (Alejandro Ruiz) szerelméért harcol. A sorozat folyamán Graciela meghal, a telenovella végén végleg Auroráé lesz Adrián. Elsát a magyar nézők láthatták még az Acapulco-öböl és A betolakodó című telenovellákban is. Elsa a Maharishi University of Management egyetemen szerzett diplomát.

Szerepei 
El premio mayor - 1995
Acapulco-öböl - 1995
Esmeralda - 1997
A betolakodó - 2001
Apuesta por un amor - 2005

Források 
Internet Movie Database

Mexikói színészek
Mexikói nők
A 20. században született személyek
Élő személyek